Lasocki ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Lasocki (1852–1891), galizischer Landtagsabgeordneter
 Ignacy Lasocki  (1823–1875), polnischer Maler